Sborriello– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salina (Stati Uniti)